Paul Polansky ist der Name folgender Personen:

* Paul Polansky (Musiker) (1925–2010), slowakisch-österreichischer Musiker
 Paul Polansky (Autor) (1942–2021), amerikanischer Autor und Roma-Aktivist